Mustakallio ist der Familienname folgender Personen:

 Minttu Mustakallio (geb. 1973), finnische Schauspielerin
 Timo Mustakallio (1929–1984), finnischer Opernsänger (Tenor)